Leon (Leons) Rzewuski (1808–1869) – hrabia, polski ekonomista i publicysta
 Leon Rzewuski (1902–1964) – polski pianista, kompozytor piosenek